A 2023-as Six-red World Championship (hivatalosan a 2023 Pathum Thani Six-red World Championship) egy profi snookertorna volt, melyet 2023. március 6. és 11. között rendeztek Thaiföldön, Bangkokban. A verseny a 2022–2023-as szezon része, de nem pontszerző torna, tehát világranglistapontok nem jártak érte. Ezt a tornát a hatpirosos sznúker szabályai szerint játszották. Ding Junhui nyerte a tornát, aki a döntőben 8–6-ra legyőzte Thepchaiya Un-Nooh-t. Ding ezzel a második Six-red World Championship címét szerezte meg.

Lebonyolítás
Az eseményen harminckét játékos vehetett részt, amiből négy játékos kvalifikációval jutott ki a tornára. A verseny két szakaszból állt. Az első szakasz nyolc darab négyfős csoportból állt. Minden csoportgyőztes és csoportmásodik továbbjutott a következő fordulóba. A csoportkör körmérkőzéses formában zajlott, és minden mérkőzés 5 nyert frame-ig tartott. A csoportpozíciókat a győzelmek, a frame-különbség és az ugyanannyi pontot elérő játékosok közötti egymás elleni eredmények határozták meg. A második az egyenes kieséses szakasz volt, ahová tizenhat játékos jutott tovább.

Díjazás 
A torna összdíjazása  bát volt, ebből a győztes  bátot kapott. Az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

 Győztes: 4 200 000 ฿
 Döntős: 1 300 000 ฿
 Elődöntős: 800 000 ฿
 Negyeddöntős: 385 000 ฿

 Legjobb 16 közé jutásért: 155 000 ฿
 Csoport harmadik: 85 000 ฿
 Csoport negyedik: 55 000 ฿

 Összesen: 11 000 000 ฿

Sorsolás 
Forrás:

Csoportmeccsek

A csoport

B csoport 

(a)Luca Brecel és Barry Hawkins visszalépett a tornától. Helyette Tom Ford és Zhou Yuelong játszik a csoportban.

C csoport

D csoport

E csoport 

(b)Ali Carter és Mark Selby visszaléptek a tornától. Helyettük Matthew Selt és Robert Milkins játszik a csoportban.

F csoport 

(c)Mark Allen visszalépett a tornától. Helyette Joe Perry játszik a csoportban.

G csoport 

(d)Shaun Murphy visszalépett a tornától. Helyette Jordan Brown játszik a csoportban.

H csoport

Kieséses szakasz 
A félkövérrel szedett játékosok a mérkőzések győzteseit jelölik.

Zárójel: Kiemelési sorrend

Döntő

Kvalifikáció 
Az eseményre való kvalifikáció 2023. január 7. és 9. között zajlott a barnsleyi Metrodome-ban, Angliában. Négy játékos kvalifikálta magát a thaiföldi tornára, a sorsolás minden negyedéből egy-egy.

Pénzdíjak 
A selejtezőn az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:
 1. forduló: 250 £
 2. forduló: 500 £
 3. forduló: 1000 £
 4. forduló: 1500 £
 5. forduló: 2000 £

Első negyed

Második negyed

Harmadik negyed

Negyedik negyed

70+ breakek

Versenyszakasz 
A tornán összesen 17 hetven feletti breaket löktek.

 80  Matthew Selt(e)
 74  Tom Ford
 72, 71, 70, 70, 70, 70  Ding Junhui
 72  Stuart Bingham
 71, 71  John Higgins
 71, 70  Sunny Akani
 71  Stephen Maguire
 71  Ronnie O’Sullivan
 71  Jimmy Robertson
 70  Poramin Danjirakul

(e)A hatpirosos sznúkerben a maximális brake 75, de Matthew Selt egy „free ball”-al kezdte a breaket, így sikerült 80 pontot löknie egy breaken belül.

Kvalifikációs szakasz 
A selejtezőn összesen 43 hetven feletti breaket löktek.

Jegyzetek 

2023 a snookerben